Face Value (boek), een boek uit 1983 van de Zuid-Afrikaanse journalist Jani Allan
 Face Value (toneelstuk), een toneelstuk uit 1993 van de Amerikaanse toneelschrijver David Henry Hwang
 Face Value (1914), een Amerikaanse stomme kortfilm uit 1914 geregisseerd door George Lessey
 Face Value (1917), een Amerikaanse dramafilm uit 1917 geregisseerd door Robert Z. Leonard
 Face Value (1927), een American stomme dramafilm uit 1927 geregisseerd door Robert Florey
 Face Value (1991), een Nederlandse documentairefilm uit 1991 geregisseerd door Johan van der Keuken
 Face Value (2001), een Amerikaanse thriller/dramafilm uit 2001 geregisseerd door Michael Miller
 Face Value (album), een album uit 1981 van de Brits popmuzikant Phil Collins